Сельские поселения — муниципальные образования в составе муниципальных районов и административно-территориальные единицы в составе соответствующих административных районов (аймаков) Республики Алтай.

Городские поселения отсутствуют, так как, кроме Горно-Алтайска, городские населённые пункты отсутствуют (посёлки городского типа преобразованы с 1990-х в сельские населённые пункты).

Описание 

Сельские поселения как муниципальные образования Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ, как административно-территориальные единицы — Законом Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ.

История 

Республика Алтай после распада СССР сохраняла сельсоветы продолжительное время.

2 июня 1999 года Законом № 12-15 «Об административно-территориальном и муниципальном устройстве Республики Алтай» было определено, что:
 сельский Совет (сельсовет) — муниципальное образование, входящее в состав района и объединяющее один или несколько населённых пунктов (сел) с единым административным центром и органом местного самоуправления.

3 сентября 1999 года был опубликован реестр, в котором перечислялись не сельсоветы, а муниципальные образования.

Определение муниципального образования в 1999 году звучало так:
 муниципальное образование — сельское поселение, несколько поселений, объединённых общей территорией, часть поселения, иная населённая территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеющая муниципальную собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.

26 апреля 2001 года был опубликован новый реестр, в котором в числе административно-территориальных единиц были указаны сельсоветы (сельские административные территории).

Сельсоветы как органы местного самоуправления (муниципальные образования) были преобразованы в сельские поселения в 2005 году, а как административно-территориальные единицы в 2008.

Список сельских поселений 

На территории Республики Алтай 91 сельское поселение.

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Алтай
 Населённые пункты Республики Алтай
 Городские населённые пункты Республики Алтай

Примечания 

Списки:Республика Алтай
География Республики Алтай
Сельские поселения Республики Алтай